Влодавец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Влодавец, Владимир Иванович (1893—1993) — советский петрограф, вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Влодавец, Николай Иванович (1890—1959) — советский химик, лауреат Ленинской премии.